Ел Орнито има више значења:

 Ел Орнито (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Орнито, Гвамучил (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Орнито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Орнито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Орнито, Лос Орнитос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику